Ferrals ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Ferrals-les-Corbières im Département Aude
Ferrals-les-Montagnes im Département Hérault